Жібекжоли́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Аршалинського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр — аул Жібек-Жоли.

Населення — 4627 осіб (2009; 3006 в 1999, 3044 у 1989).

До 2007 року сільський округ називався Александровським.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Аршалинського району